Kayne steht für:

 Kayne (Marskrater)

Kayne ist der Familienname folgender Personen:
 Richard Kayne, US-amerikanischer Linguist 
 Tarah Kayne (* 1993), US-amerikanische Eiskunstläuferin